The Village Choir – film del 1900 diretto da George Albert Smith
 The Village Choir – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company